Вільгельм I Багатий (; 1324 — 1 жовтня 1391) — маркграф Намюру у 1337—1391 роках.

Один з молодших син маркграфа Жана I і Марії д'Артуа. 1337 року після загибелі брата спадкував Намюрське маркграфство. До повноліття керувала його мати. З початком Столітньої війни підтримав Англію. 1348 року оженився на Жанні, доньці сеньйора Жана де Бомона. Втім дружина померла 1350 року під час епідемії чуми.

Незважаючи на військові зобов'язання перед Англією, зумів зберегти спокійною внутрішню ситуацію в Намюрі. Сприяв розвитку гірничої та ковальської справи, також поліпшив законодавство задля покращення торгівлі. Але 1351 року маркграфу довелося придушувати повстання ткачів. 1352 року пошлюбив Катерину, доньку барона Людовика II де Во. Завдяки цьому Вільгельму I вдалося розширити свої володіння.

18 січня 1362 року домігся від імператора Карла IV скасування васальної залежність Намюра від графства Ено, але натомість зробити маркграфство безпосередньо васалом Священної Римської імперії. 1371 року підтримав Венцеслава, герцога Люксембургу, у протистоянні з Вільгельмом II, герцогом Юліху, але в битві при Басвайлері того ж року союзники зазнали ніщивної поразки, а намюрський маркграф разом з люксембурзьким герцогом потрапив у полон. Тут перебував 11 місяців.

Помер 1391 року. Йому успадкував старший син Вільгельм II.

Примітки

Джерела 
 Général baron Guillaume, " Guillaume Ier ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 8, Bruxelles, 1885, p. 472—474

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр